Scalacronica (1066—1362) — хроника, написанная на англо-нормандском языке сэром Томасом Греем Хетонским.

История создания 
Томас Грей Хетонский начал работу над Scalacronica в заключении в Эдинбурге в 1355 году. Хроника является изложением исторических событий, большей частью происходивших на севере Англии во время правления королей Эдуарда I, Эдуарда II и Эдуарда III. Это один из первых исторических документов, созданных представителем высшей английской знати. В своей работе над Scalacronica Грей опирался на известные ему источники, в том числе труды Беды Достопочтенного, Гальфрида Монмутского, Уолтера из Гисборо и Ранульфа Хигдена.

Единственная известная рукопись Scalacronica хранится в Корпус Кристи Колледже (Кембридж).

Литература

Ссылки 
 Scalacronica. Издание 1836 года

Английские хроники
Исторические сочинения XIV века